

Geografia
Schoolcraft – villaggio degli Stati Uniti d'America in Michigan
Schoolcraft – fiume tributario del Mississippi
Contea di Schoolcraft – contea del Michigan

Persone
Jane Johnston Schoolcraft – scrittrice nativa-americana
Henry Schoolcraft – geografo, geologo ed etnologo statunitense